Leknes ist eine norwegische Stadt auf der Lofot-Insel Vestvågøy und ist als Tettsted der Verwaltungssitz der Kommune Vestvågøy in der Provinz Nordland. Der Ort hat 2715 Einwohner (zum 1. Januar 2012).

Leknes liegt am Buksnesfjord und hat mit dem Flughafen Leknes (Leknes lufthavn) eine Start- und Landebahn von 1070 Metern. Der Ort hat einen Seehafen. Des Weiteren ist Leknes an die Europastraße 10 angeschlossen.

Galerie

Klima

Weblinks 
 Leknes auf snl.no im Store norske leksikon
 Klima und Wetter für Leknes auf yr.no

Einzelnachweise 

Lofoten
Vestvågøy
Ort in Nordland
Ort mit Seehafen